Lilla Hjortsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Hjortsjön (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (8,87 ha)
Lilla Hjortsjön (Järeda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,

Se även
Hjortsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn